Стефан Котроманић може бити:
 Стефан I Котроманић
 Стефан II Котроманић

Види још 
 Пријезда Котроманић
 Твртко Котроманић
 Котроманићи